

Patronymes 
Potapov (masculin ; ) ou Potapova (féminin ; ), parfois Potapoff (transcription désuète), est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Anastasia Potapova (2001-), joueuse de tennis russe
 Anastasia Taranova-Potapova (1985-), athlète russe spécialiste du triple saut
 Viktor Potapov (1947-2017), skipper soviétique

Patronyme russe